Kendall River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kendall River, Queensland,

Kanada 

 Kendall River (vattendrag i Kanada), Nunavut, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar